Skålsvampar (Pezizales) är en ordning av svampar. Skålsvampar ingår i klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. Ibland anges disksvampar (se även disksvampar) som ett alternativt namn för ordningen.. Observera att till exempel grönskål hör till Leotiomycetes, en annan klass inom sporsäcksvamparna.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar